Systole kan henvise til flere begreber:
 Systole (fysiologi) – en fase i hjertets rytme.
 Systole (sprog) – kort udtale af en lang stavelse.